Der Holz-Hahn (Yiyou, ) ist das 22. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zweiten Himmelsstammes (, Element Holz und Yīn) mit dem zehnten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hahn (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Hahn-Jahr begann 2005 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 9. Februar 2005 bis 28. Januar 2006.

Holz-Hahn-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Hahns 乙酉yǐyǒu das 22. Jahr (am Beginn des Jahres: Holz-Affe 甲申 jiǎshē 21).

22